Aeppli ist der Familienname folgender Personen: 

 Emma Giannini-Aeppli (1917–1987), Schweizer Kinder- und Flüchtlingshelferin
 Ernst Aeppli (1892–1954), Schweizer Psychoanalytiker 
 Eva Aeppli (1925–2015), Schweizer Materialkünstlerin
 Gabriel Aeppli (* 1956), Schweizer Festkörperphysiker
 Regine Aeppli (* 1952), Schweizer Politikerin

Siehe auch:
 Aepli